Dineh - of Navajo, een indianenvolk in Noord-Amerika
 Navajo (taal) - de taal van dit volk
 Navajo County - een county in de Amerikaanse staat Arizona
 Navajo (New Mexico) - een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Mexico

Zie ook 
 Navajo Mountain - een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Utah
 Through Navajo Eyes - een serie korte documentaires uit 1966
 De natte Navajo - een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 Enemy Slayer: A Navajo Oratorio - een compositie van de Amerikaan Mark Grey